McNeil Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 McNeil Lake (County of Grande Prairie No. 1, Alberta)
 McNeil Lake (Improvement District No. 24, Alberta)
 McNeil Lake (Canim Lake, Cariboo Regional District, British Columbia)
 McNeil Lake (Hendrix Lake, Cariboo Regional District, British Columbia)
 McNeil Lake (Ontario), im Parry Sound District
 McNeil Lake (Saskatchewan), in der Division No. 18
 McNeil Lake (Yukon)

in den Vereinigten Staaten:
 McNeil Lake (Alaska), im Kenai Peninsula Borough
 McNeil Lake (Michigan), im Alger County
 McNeil Lake (Mississippi), im Quitman County

Siehe auch:
 MacNeil Lake